Edgard (Luisiana)
Rio Edgard

Desambiguações de topônimos